Чемпиона́т ми́ра по хокке́ю на траве́ среди мужчин — международный турнир по хоккею на траве, проводимый среди мужских национальных сборных с интервалом раз в 4 года.

История чемпионатов 
Первый чемпионат мира по хоккею на траве планировалось провести в 1971 году в Пакистане. Однако в Пакистане были очень сильны антииндийские настроения, и когда Пакистан официально пригласил Индию участвовать в чемпионате, в стране начался кризис. Пакистанцы, поощряемые известным пакистанским спортсменом и деятелем Пакистанской народной партии Абдулом Кардаром, выступали против участия Индии. Дальнейшая дестабилизация обстановки в Пакистане привела к войне за независимость Бангладеш и Третьей индо-пакистанской войне, и чемпионат был перенесён в Барселону (Испания). В чемпионате приняли участие 10 национальных сборных (наименьшее число за всю историю чемпионатов). Первым чемпионом мира стала сборная Пакистана.

С 1974 года начал разыгрываться Чемпионат мира среди женщин.

Победители и призёры

Количество медалей 

* = страна, где проводился финальный турнир чемпионата
^ = включая результаты сборной ФРГ с 1971 по 1990 годы
# = государства, которые разделились на две или больше независимых стран

Лучшие результаты по континентальным зонам

Результаты участия стран в чемпионатах 

^ = включая результаты сборной ФРГ с 1971 по 1990 годы
# = государства, которые разделились на две или больше независимых стран

Только сборные Германии, Индии, Нидерландов и Испании участвовали во всех чемпионатах мира; 27 сборных участвовали хотя бы в одном чемпионате мира.

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации хоккея на траве (FIH)

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин

Чемпионаты мира по хоккею на траве
Международная федерация хоккея на траве